sprite – pojęcie związane z grafiką komputerową
 Sprite – napój produkowany przez The Coca-Cola Company
 sprite – zjawisko atmosferyczne